Чемпионаты Европы по жиму лёжа разыгрываются ежегодно, начиная с 1995 года. Организатором турниров является EPF (European Powerlifting Federation) — европейский филиал IPF.

Чемпионаты

Ссылки 
Жим лёжа
Жим лёжа

 Протоколы